El Moral puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Moral, localidad del municipio de Caravaca de la Cruz, en la provincia de Murcia.
 El Moral, despoblado del municipio de Pinofranqueado, en la provincia de Cáceres.
 El Moral, despoblado del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la provincia de Las Palmas.

En México
 El Moral, localidad del municipio de Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz.